River South Esk kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River South Esk (vattendrag i Storbritannien, Angus, lat 56,70, long -2,53), Skottland, 
 River South Esk (vattendrag i Storbritannien, lat 55,92, long -3,05), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar